В парному розряді жіночого тенісного турніру Clarins Open 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Ізабель Демонжо і Наталі Тозья виграли титул, у фіналі перемігши пару Сандра Чеккіні і Сабрина Голеш 1–6, 6–3, 6–3.

Сіяні пари 

 Мерседес Пас /  Катрін Суїр (1-ше коло)
 Ізабель Демонжо /  Наталі Тозья (чемпіонки)

 Вірджинія Рузічі /  Катрін Танв'є (півфінал)
 Дженні Бірн /  Луїс Філд (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Clarins Open